Pavlovski (masculin ; ) ou Pavlovskaïa (féminin ; ) est un patronyme d'origine russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 André Pavlovsky (1891-1961), architecte français ;
 Andreï Pavlovsky (né en 1962), peintre russe ;
 Eduardo Pavlovsky (1933-2015), dramaturge, acteur et psychiatre argentin ;
 Isaac Pavlovski (1853-1924), journaliste et écrivain russe ;
 Jacques Pavlovsky (né en 1931), photographe français ;
 Marko Pavlovski (né en 1994), joueur de football serbe ;
 Yevgeny Pavlovsky (1882-1965), scientifique soviétique.

Voir aussi 
 
 

Patronyme russe